Церковище — название населённых пунктов или водных объектов:

Белоруссия 
 Церковище — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Церковище — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Церковище — деревня в Шкловском районе Могилёвской области, Городищенский сельсовет.
 Церковище — деревня в Шкловском районе Могилёвской области, Каменнолавский сельсовет.
 Церковище — до 1939 г. название деревни Новосёлки в Запольском сельсовете Витебского района Витебской области.
 Церковище — до 1964 г. название деревни Владимировка в Витебском районе Витебской области, Шапечинский сельсовет.
 Церковище — до 1964 г. название деревни Октябрино в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Церковище — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Церковище — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Церковище — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Церковище — деревня в Андреапольском районе Тверской области.

Украина 
 Церковище — до 1961 г. название села Подлесное в Козелецком районе Черниговской области.
 Церковище — до 1961 г. название села Новоукраинское в Репкинском районе Черниговской области.

Водные объекты 
 Церковище — озеро в Глубокском районе Витебской области Белоруссии.
 Церковище — озеро в Ушачском районе Витебской области Белоруссии.

См. также 
 Церквиште